Generalmente, accidente se refiere a un suceso no planeado y no deseado que provoca un daño, lesión u otra incidencia negativa sobre un objeto o sujeto. Asimismo, puede hacer referencia:

 a un accidente (filosofía), un concepto metafísico, procedente de la filosofía aristotélica;
 al accidente (falacia), un tipo de falacia;
 al accidente (música), cada uno de ciertos signos de notación musical;
 a un accidente geográfico, cada una de las diferentes formas que tiene el terreno del planeta Tierra.

Además, en las ciencias de la salud, puede referirse:

 a un accidente cerebrovascular;
 a un accidente isquémico transitorio, un tipo de accidente cerebrovascular.

Enlaces externos 

 El Diccionario de la Lengua Española tiene una definición para accidente.